La saison 1964-1965 du championnat d'Algérie de football D2 est la  édition du championnat d'Algérie de football de seconde division.

Compétition 
Les classements sont basés sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Algérois 
Dans le groupe centre de la Division Honneur, l'équipe du RC Kouba est sacrée championne et accède en National. En revanche l' et l'USMM Hadjout classées respectivement  et  sont reléguées en  Division de la Ligue d'Alger.

Calendrier

Résultats

Constantinois 

La JSM Skikda champion et accède en Nationale.

Calendrier

Résultats

Oranie 
Le SCM Oran champion et accède en Nationale

Calendrier

Résultats

Détail des matchs 

(*) RCR-NAC joué le dimanche .
(*) USMBA-GCM joué au stade des trois frères Amarouche de Sidi Bel-Abbés 
 USMBA : Lasber . hacini .khelladi . touil . belkheir . tobdji . soudani . benali . rateni . bekkar . bengamra .** entraineur M. Benarab.
 GCM : Boudjemaa . boubakeur . khemliche . ghezar . meskine . bottiche . Romis . tchico . bouguetaya . bouaricha . nekrouf . ** entraineur M. Aoued.

(*) Le match OMA/RCR a connu de graves incidents qui ont abouti à une suspension des deux équipes pour trois mois ferme.

(*) n.b : L'USMBA réintègre les joueurs étrangers dans son effectif à savoir : Henia hammadi  (Tunisie) et Hocine (Maroc) ainsi que le gardien Amar venu du club de Kenitra (Maroc).

 Nb : Décision de la Lofa : SCM Oran bat WA Tlemcen sur tapis-vert (3-1).

 
 NB: Décès de l’entraîneur du GC Mascara Meflah Benaouda dit Aoued le vendredi  à la suite d'un accident de la route.

 nb: RC Relizane-USM Bel-Abbès de graves incidents après la fin de la rencontre. Suspension du stade hippodrome de Relizane trois mois par la Lofa !
 nb: Meilleur buteur, Bouhizeb (SCMO) prés de 30 buts !....
 nb: WAT/SCMO (1-3) sur tapis-vert ...(1-1) sur le terrain pour le compte de la  journée joué le dimanche .

Statistiques

Classement des buteurs

Meilleurs buteurs groupe Ouest

Championnat de Division trois saison 1964-1965

Groupe Ouest (Promotion d'Honneur) 
 édition du championnat de division trois groupe Ouest de la saison 1964-1965 nommée Promotion d'Honneur

Groupe A

Résultats

Groupe B

Résultats

Groupe Centre (Promotion d'Honneur) 
 édition du championnat de division trois groupe Centre de la saison 1964-1965 nommée Promotion d'Honneur
US Hôpitaux Alger, WA Rivet, MC Bouira, Olympique Littoral, CR El Harrach, ESM Alger, O Médéa, JS Bordj Menaïel, CC Alger, MC Sour El Ghozlane

Groupe A

Résultats

Groupe B

Résultats

Groupe C

Résultats

Groupe Est (Promotion d'Honneur) 
 édition du championnat de division trois groupe Est de la saison 1964-1965 nommée Promotion d'Honneur
Les clubs promus; CR Mila, FO Guelma, USEN Constantine, OS Ouenza, EV Kouif.

Groupe A

Résultats

Groupe B

Résultats

Groupe C

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1964-1965
 Coupe d'Algérie de football 1964-1965

Championnat d'Algérie de football de deuxième division